Shrader ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Shrader (* 1956), US-amerikanische Schwimmerin
 John Shrader (* um 1957), US-amerikanischer Sportkommentator